South Passage kan syfta på:

Geografi

Australien 

 South Passage (Houtman Abrolhos), sund i Western Australia, 
 South Passage (Queensland), 

Robotskapade Australienförgreningar